Türkiye 1. Ligi 1965/66 was het achtste seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Beşiktaş JK werd met zes punten verschil op Galatasaray SK landskampioen. Titelhouder Fenerbahçe SK behaalde een vierde plaats. Galatasaray SK werd voor de vierde achtereenvolgende keer bekerwinnaar, nadat het in de finale Beşiktaş JK met minimaal verschil wist te verslaan. Ertan Adatepe van MKE Ankaragücü werd met zijn 20 doelpunten topscorer van de Süper Lig.

Voor het eerst in de historie van de Süper Lig eindigde een club van buiten İstanbul in de top 3: het betrof Gençlerbirliği uit Ankara dat met 38 punten op de derde plaats eindigde. Tussen de nummers 6 en 16 van de competitie zat een verschil van slechts vier punten.

Kaart

Eindstand 1965/66

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1965/66

† Reglementaire uitslag: 3-0.

° De wedstrijd Şekerspor -  Beykoz 1908 SKD werd bij een 1-0-stand gestaakt omdat fans het veld opkwamen en de spelers van de thuisploeg aanvielen. De wedstrijd werd later overgespeeld (uitslag 1-1), maar toen aan het eind van het seizoen bleek dat Şekerspor door dit gelijkspel degradeerde, ging de club in beroep, met als reden dat het de supporters van  Beykoz 1908 SKD waren geweest die de wedstrijd hadden verstoord. Het beroep had succes, want in het seizoen 1967/68 mocht Şekerspor op grond van de rechterlijke beslissing weer - als zeventiende ploeg - in de Süper Lig spelen.

Degradanten en promovendi
De promovendus die dit seizoen in de Süper Lig uitkwam:
 Vefa SKD (kampioen 1. Lig 1964/65)
De degradant van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Altınordu SK (nummer 16 Süper Lig 1964/65)

Topscorers 1965/66

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1965/66